Molekulska formula -{C6H10N2O2}- se može odnositi na:

 Piracetam
 Ektoin